ED50 steht für:
 Europäisches Datum 1950, geodätisches Datum, in dem das internationale Vermessungsnetz der westeuropäischen Staaten ab 1950 gerechnet wurde

ED50 steht für:
 Effektivdosis 50 %, die pharmakologische Dosis, bei der bei 50 % der Personen der untersuchte Effekt auftritt

ED50